Acier damassé peut désigner :
 acier de Damas de cristallisation (voir wootz) ;
 acier de Damas de corroyage (voir corroyage).